Leonardo Alberto Fernández, calciatore argentino, naturalizzato boliviano
Leonardo Andres Fernández, calciatore argentino
Leonardo Cecilio Fernández, calciatore uruguaiano
 Leonardo Fernández-Jambrina, fisico spagnolo